

Меніфі — місто, штат Арканзас
 Меніфі — місто, штат Каліфорнія